Edsken kan syfta på:

 Edsken, Hofors kommun – en småort och tidigare även järnbruk i Torsåkers socken i Hofors kommun, Gästrikland
 Edsken, Dalarna – en sjö i Hedemora kommun i Dalarna och Hofors kommun i Gästrikland